Le nom de Daniel Fuchs est porté en particulier par :
 Daniel Fuchs (1951-), footballeur français ;
 Daniel Fuchs (1909-1993), scénariste américain ;
 Daniel Fuchs (1956-), musicien suisse.